La Clase S o Srednyaya (ruso : Средняя , "medio")  fueron parte de la flota submarina de la Armada Soviética durante la Segunda Guerra Mundial . Extraoficialmente apodados Stalinets en Occidente, la clase era mucho más conocida por su apodo acuñado con referencia a barcos anteriores de la Clase Leninets pero, que nunca apareció en ningún documento oficial. Los submarinos de esta clase fueron los más exitosos y lograron las victorias más significativas entre todos los submarinos soviéticos. En total hundieron 82 770 toneladas de registro bruto (TRB) de transporte marítimo mercante y siete buques de guerra que representan alrededor de un tercio de todo el tonelaje hundido por los submarinos soviéticos durante la guerra.

Historia 
La historia de la Clase S representa un giro en el desarrollo de los buques de guerra. Fue el resultado de la colaboración entre ingenieros - e intereses - soviéticos y alemanes que dio como resultado dos clases de submarinos diferentes (pero sin embargo relacionados) que a menudo, más tarde, se enfrentaron entre sí en la contienda; sin embargo, para entender tal circunstancia debe considerarse en aquel entonces, que la colaboración germano-soviética estaba en auge; causas relacionadas a raíz del Tratado del Rapallo de 1922, un tratado de cooperación entre la URSS y la República de Weimar que en la práctica, entre otras cláusulas otorgaba a Alemania el monopolio de la transferencia tecnológica para la modernización de la industria soviética y asimismo, una cláusula secreta permitió a Alemania entrenar a sus tropas en territorio soviético y construir en la URSS las armas prohibidas por el Tratado de Versalles, de hecho, la Reichsmarine alemana se hallaba limitada en la posesión de armas modernas como los submarinos.

A principios de la década de 1930, el gobierno soviético inició un programa masivo de rearme, incluida la expansión naval. Los submarinos eran un punto clave de este programa, pero los tipos disponibles no satisfacían completamente a las autoridades navales. El submarino Clase Shchuka, desarrollado recientemente era satisfactorio, pero estaba diseñado específicamente para el servicio en el poco profundo Mar Báltico y carecía de verdaderas capacidades de navegación oceánica; por lo que se consideró que la mayoría de los submarinos de mayor arqueo de la Armada Soviética se estaban volviendo rápidamente obsoletos.

Por ello, la Armada Soviética encargó a los ingenieros navales responsables del diseño y desarrollo de submarinos que indagarán sobre diseños adecuados para un submarino oceánico de tamaño medio, y esta búsqueda pronto tuvo éxito. Después de su derrota en la Primera Guerra Mundial, a la República de Weimar alemana se le prohibió según los términos del Tratado de Versalles poseer o construir submarinos en sus propios astilleros. Alemania eludió esta restricción creando varias filiales de sus empresas de construcción y diseño naval en terceros países. Uno de estos representantes, NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (IvS), con sede en los Países Bajos, subsidiaria de grupo industrial Deutsche Schiff- und Maschinenbau (Deschimag), estaba desarrollando un submarino que cumplía con los requisitos soviéticos.

Antecedentes - Submarino E-1
El gobierno español, durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera Presidente del Directorio Militar mostró interés en obtener un submarino de este tipo para la Armada Española. Oficiales navales alemanes (incluido Wilhelm Canaris) visitaron España y llegaron a un acuerdo con el empresario español, Horacio Echevarrieta copropietario de los astilleros Echevarrieta y Larrinaga en Cádiz. Se construyó un único submarino en 1929-1930, que realizó sus primeras pruebas de mar a principios de 1931, bajo la designación del fabricante Submarino E-1 , ya que ninguna armada había encargado el barco todavía.

Con el advenimiento en España de la Segunda República Española su gobierno mostró una clara preferencia por los diseños de submarinos británicos. Debido a ello, los diseñadores y constructores ofrecieron el diseño y el buque fue puesto en venta para recuperar su costo. Ingenieros soviéticos, entre otros, visitaron el astillero en 1932 y, en general, quedaron satisfechos con el diseño, aunque sugirieron varias modificaciones y mejoras a la espera de una futura producción local. Otro grupo de ingenieros se desplazó al siguiente año a las oficinas de IvS en La Haya, así como a la oficina en Bremen de Deschimag, y luego asistió a las pruebas del barco terminadas en Cartagena. El encarcelamiento de Echevarrieta por su conexión con la Revolución de 1934 hizo que la Armada Española perdiera interés en el submarino, que finalmente fue vendido a la armada turca en 1935, en el que sirvió hasta 1947 bajo el nombre de Gür.

A pesar de varios problemas encontrados durante las pruebas, el diseño se consideró satisfactorio y el gobierno soviético compró el diseño y las licencias de construcción, con la condición de que Deschimag implantara las mejoras sugeridas y colaborara en la construcción de varios prototipos, lo cual hizo. Las modificaciones dieron como resultado una reelaboración significativa del proyecto siendo redesignado E-2. Los planos se recibieron de Alemania a fines de 1933 y el 14 de agosto de 1934, el diseño fue aprobado oficialmente para la producción, designado como Serie IX. La construcción de los dos primeros prototipos comenzó en diciembre de 1934 en los Astilleros del Báltico (Baltiyskiy zavod) en Leningrado, utilizando parcialmente equipos alemanes. En abril de 1935 también se puso en grada el tercer prototipo.

Cuando se inició el tercer prototipo, resultó obvio que construirlos con equipo extranjero sería excesivamente costoso, por lo que, el diseño se modificó a fin de usar solo equipos producidos en el país (aunque en un principio, la mayoría previo pago de la licencia de fabricación). El resultado de esta modificación fue la serie IX- bis que pasó a la producción en serie en 1936. Inicialmente los primeros prototipos recibieron las designaciones oficiales N-1, N-2 y N-3 ( Nemetskaya , "alemán") pero en octubre de 1937 fueron re-designados Sx (Srednyaya, "Medio"). En Occidente, la clase era y es mucho más conocida por su apodo, Stalinets, acuñado con referencia a los anteriores submarinos minadores Clase Leninets, pero nunca aparecida en ningún documento oficial.

El submarino E-1 finalmente fue adquirido por la armada turca en 1935 siendo considerado al igual que en el caso de los buques Clase S el prototipo de los propios U-boat del Tipo II alemanes. Este diseño fue desarrollado y mejorado más adelante para convertirse en los submarinos Tipo II y Tipo VII  de la Kriegsmarine.

Construcción y pruebas 
Se emplearon cinco plantas de astillero en la producción en serie de la clase, tres en Leningrado (Plantas 189, 194 y 196), en Nikolayev (Planta 198) y en Gorki (Planta 112). Los barcos para la Flota del Pacífico se ensamblaron a partir de secciones prefabricadas y entregadas por el ferrocarril Transiberiano, en la Planta 202 de Vladivostok. La primera unidad se completó a principios de diciembre de 1935, y realizó su primera inmersión el 15 de diciembre. En agosto, los dos primeros buques entraron en pruebas oficiales, y aunque no se cumplieron varios requisitos (pe: la velocidad fue de 0,5 nudos (0,9 km/h, 0,6 mph) inferior a los 20 nudos especificados (37 km/h, 22 mph) y aunque hubo algunas otras dificultades técnicas, el proyecto en líneas generales se consideró un éxito, aprobandose su construcción para la Armada soviética.

La tercera unidad, aunque todavía usaba muchos equipos de fabricación alemana, estaba propulsado por motores diésel de fabricación soviética, debido a retrasos en la entrega de los previstos originalmente. Sin embargo, la adaptación a los motores domésticos significativamente diferentes requirió rediseños importantes que ralentizaron la construcción. Estas modificaciones se incluyeron más tarde en los planos oficiales y fueron la base de la última serie de producción de construcción completamente autóctona. Series que se produjeron para las cuatro flotas, con buques para las flotas del Báltico, del Norte y del Pacífico que se estaban construyendo en Leningrado, barcos de la Flota del Mar Negro en Nikolayev y algunos barcos para el Báltico y el Norte en Gorki.

Durante la guerra, el antiguo astillero de producción de barcos fluviales en Astrakhán (Planta 638) a orillas del Mar Caspio se utilizó para completar varios barcos construidos en Leningrado y Gorki. Varios barcos no se completaron; los S-36 , S-37 y S-38 fueron hundidos en el astillero Nikolayev antes de que la ciudad fuera capturada por los alemanes, y los S-27 a S-30 , S-45 y S-47, sin terminar a causa de la guerra, no se completaron después de ella, ya que su diseño ya se consideraba obsoleto. Estos barcos fueron generalmente desguazados; el casco del S-27 finalmente se utilizó como barco taller.

Descripción técnica 
Existían tres variaciones producidas en serie, que se diferenciaban principalmente en su equipamiento. La primera serie utilizó motores y baterías alemanes, mientras que la segunda se fabricó con maquinaria nacional. La tercera serie introdujo mejoras adicionales destinadas principalmente a reducir el costo y el tiempo de producción, y la cuarta serie, aunque planificada, se canceló debido al comienzo de la guerra.

Serie IX 

De este grupo solo se construyeron tres barcos, los S-1, S-2 y S-3, utilizando en un gran porcentaje maquinaria suministrada desde Alemania. Los barcos eran de tipo de casco semi-doble de presión remachado y secciones de casco ligero soldadas en la superestructura y extremidades para mejorar la navegabilidad. La torre de mando era de tamaño mediano y de plano ovalado para reducir la resistencia al agua, albergaba el puente, los carenados de los periscopios y un cañón antiaéreo K-21 de 45 mm. Encima de la proa fue instalado un cortador de redes. El casco estaba separado en siete compartimentos, tres de los cuales podían soportar una presión de 10 atm. En el casco ligero contenía nueve tanques principales de lastre separados en tres grupos (4 de proa, 2 en popa, 3 centro), junto con un tanque de equilibrio y un tanque de buceo rápido. Los tanques de recorte estaban dentro del casco de presión. Los tanques de lastre se vaciaban con aire a presión o con los gases de escape de los motores, eliminando así la necesidad de bombas de lastre.

Los barcos estaban propulsados por dos motores diésel atmosféricos reversibles Maschinenfabrik Augsburg MAN М6V49 / 48 de cuatro tiempos (2 000 hp cada uno a 465 rev/min) que impulsaban dos hélices de paso fijo junto con dos motores eléctricos rusos Electrosila PG-72/35 (550 hp a 275 rev/min), conectados por embragues de fricción tipo BAMAG (Berlin-Anhaltische Maschinenbau AG). La entrega de los motores para el tercer barco se retrasó constantemente y finalmente se equipó con motores de producción nacional. Para la propulsión submarina, la energía fue suministrada por 124 acumuladores APA 38-MAK-760, equipados con quemadores de hidrógeno K-5. Las baterías carecían de la pasarela central tradicional, en lugar de utilizar carros de servicio especiales suspendidos del techo de la cubierta. Este diseño disminuyó significativamente la altura del compartimiento de baterías, liberando espacio para la tripulación. El sistema eléctrico omitió el complicado diseño común en los diseños soviéticos anteriores por uno alemán más simple y confiable. Todas las conexiones estaban aisladas entre mamparos con pasamuros que se diseñaron para soportar la misma presión que los propios mamparos. Por otro lado se considera que tenían mejor maniobrabilidad que otros submarinos más pequeños soviéticos, alemanes, británicos e italianos (pe:los submarinos británicos de la Clase U, alemanes del tipo VII o los italianos de la Clase Acciaio).

Los buques estaban equipados con seis tubos lanzatorpedos (cuatro de proa y dos de popa ) de 533 mm (21"). Se podían almacenar seis torpedos de repuesto en los bastidores del compartimento de torpedos de proa, por lo que la carga completa era de 12 torpedos. Por lo general se usaron torpedos Tipo 53-38, ya que los torpedos de alta velocidad 53-39 estaban disponibles sólo en cantidades limitadas, y los torpedos eléctricos ET-80 no eran confiables y a las tripulaciones no les gustaban. También fue posible fondear minas a través de los tubos de torpedos. No se instaló ninguna automatización de torpedos y todos los disparos fueron manuales. Los tubos de bocina tenían una característica interesante: en lugar de las compuertas habituales, se cerraban mediante un cilindro giratorio especial que simplificaba el contorno de la popa cuando los tubos no estaban en uso. Se montó un cañón antiaéreo semiautomático de 45 mm en la torre de mando y un cañón naval de cubierta B-24PL/51 de 100 mm para el combate en superficie; esta arma fue diseñada y producida por la Planta Bolshevik 232 en Leningrado específicamente para uso en submarinos y algunas unidades menores.

El equipo de observación y comunicación era algo inferior al de nivel superior, pero en general adecuado. Las embarcaciones estaban equipadas con dos periscopios, de observación PZ-7.5 y de orientación PA-7.5, montados muy cerca uno del otro y existían informes de dificultades para usarlos simultáneamente. Se instalaron varias radios. El sistema de micrófono Mars-12 era un sensor submarino principal, y también se instaló un sistema de comunicación submarino en todos los barcos. No se instalaron radares en ninguna serie de esta clase.

Serie IX-bis 

En lugar de motores alemanes, se instalaron turbodiésel 1D de producción nacional. A diferencia de sus homólogos extranjeros, tenían (para la misma potencia) velocidades ligeramente más altas y no eran reversibles. Para acomodar turbocompresores y otros sistemas adicionales, se ampliaron los colectores de escape y se rediseñaron por completo varios subsistemas. Además, se utilizaron baterías de producción nacional. El puente abierto fue rediseñado después de las solicitudes de las tripulaciones, volviendo al tipo cerrado tradicional. Más tarde, durante la guerra, los barcos fueron equipados con un director de radio Burun-M , y las radios recibieron una actualización. Algunos barcos también estaban equipados con antenas de periscopio, lo que permitía el uso de la radio a profundidad de periscopio y un ASDIC se montó en la mayoría de los barcos, lo que aumentó significativamente la eficiencia en las patrullas y en el lanzamiento de torpedos.
Una unidad de la Serie IX-bis, el S-56, sobrevive como barco museo y se exhibe en Vladivostok.

Serie IX- bis-2 
Se introdujeron muchas mejoras menores en esta serie, principalmente para reducir los costos y el tiempo de producción. La soldadura también comenzó a implementarse en la construcción del casco de presión.

Proyecto 97 
Un importante rediseño de la serie se inició a principios de la década de 1940, incluidos nuevos motores, aumento de la carga de torpedos y un casco de presión totalmente soldado; la Operación Barbarroja (Invasión de la Unión Soviética) interrumpió el trabajo y los seis barcos de la primera serie fueron cancelados entre junio y julio de 1941.

Posguerra 
Dos submarinos de esta clase, los S-52 y S-53 de la Serie IX-bis, junto con dos submarinos de Clase M soviéticos y dos Clase Shchuka (bajo arrendamiento, S-121 y S-123 ) fueron entregados a la Armada del Ejército Popular de Liberación en junio de 1954, convirtiéndose así en las primeras unidades de la fuerza submarina de la República Popular China. Dos submarinos de Clase S más, los S-24 y S-25, se vendieron a China unos años más tarde. Los adquiridos por China recibieron nuevos nombres, pero no los dos submarinos arrendados de la Clase Shchuka: los S-52, S-53,S-24 y S-25 fueron renombrados en China 11, 12, 13 y 14 respectivamente.

Referencias

Bibliografía 
 Books Llc. Soviet S Class Submarines - Soviet S Class Submarine, Soviet Submarine S-13, Soviet Submarine S-2, Books Llc 2010 ISBN 978-1-158-25987-8
 Budzbon, Przemysław; Radziemski, Jan. The Beginnings of Soviet Naval Power. En: Jordan, John. Warship 2020 (Kindle Edition). Osprey Publishing 2020 ASIN B07YLYL4XP
 Lai, Benjamin. The Dragon's Teeth: The Chinese People's Liberation Army—Its History, Tradition, and Air, Sea and Land Capabilities in the 21st Century, Casemate Publishers. 2016 ISBN 978-1612003887
 Philbin, Tobias The Lure of Neptune: German-Soviet Naval Collaboration and Ambitions, 1919–1941, University of South Carolina Press, Columbia 1994 ISBN 0872499928

Enlaces externos 
 
 
 naval-encyclopedia: WW2 Soviet submarines
 uboat.net/allies/warships:S (Stalinec) class
 

Clase S (URSS)
Clase S (URSS)
Clase S
Barcos de los años 1940